Fidel Carita Monroy (* Tacna, 1963 - ) es un empresario y político peruano. Fue alcalde de Tacna entre 2011-2014.

Biografía 
Fidel Carita Monroy, nació en Tacna un 24 de abril de 1963. Cursó sus estudios Primarios y Secundarios en el Colegio "Cristo Rey" de su ciudad natal bajo la guía espiritual del hoy Cardenal Pedro Barreto Jimeno S.J. Realizó el servicio militar en el RCB 211, en el año 1981. Es graduado en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohoman con el trabajo "Selección, operación y cálculos de costos en la Perforación con brocas tricónicas en la Mina de Toquepala" y Titulado como Ingeniero de Minas con la Tesis "Explotación de la Ceniza Volcánica en Tacna" y  Graduado en Ingeniería Civil en la Universidad Alas Peruanas.

Ha realizado estudios de Especialización en "FINANZAS Y DESARROLLO" en COFIDE (XVI PROMOCIóN), Administración en IPAE y Especialización en Administración en ESAN (ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS).
Es MAGISTER SCIENTAE con mención en Gestión Empresarial.Desarrollando la tesis Dirección estratégica y viabilidad empresarial en las grandes EPS del Perú.

Es Doctor en Administración, de la Universidad Privada de Tacna, habiendo desarrollado la tesis Modelo recursivo de gestión holística de activos y pasivos para optimizar los resultados económico financieros en las Cajas Municipales de ahorro y crédito del Perú.

El Ing. Fidel Carita Monroy hizo sus prácticas profesionales en la S.P.C.C., trabajó en la Cía. Minera SIMSA, en la Municipalidad Provincial de Tacna y ha sido Gerente General de la Empresa de Agua en Tacna, en 2 oportunidades.

Es impulsor del proyecto Obras de Cabecera en Ciudad Nueva y Viñani como una alternativa para la solución hídrica de Tacna; además de la sistematización de los sistemas de operación e información para mejorar la eficiencia en el servicio de agua potable y alcantarillado. Activo participante en la nueva Ley General de Servicios de Saneamiento, ha sido miembro del Comité consultivo de la Superintendencia, secretario técnico de ANESAPA PERU (Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y Alcantarillado) y secretario técnico de CORESUR (Coordinadora Regional del Sur de Empresas de Agua); habiendo sido un activo impulsor para la integración del sector saneamiento en cuanto a visión, objetivos, estrategias y propuestas.

Autor del libro "Tacna Ciudad de Oportunidades; Plan de Gestión y Desarrollo" como un aporte al desarrollo de Tacna. Ha escrito varios poemarios entre los que destacan, Nostalgia, Caminando entre versos y un cuento, Rito sagrado a Tacna en verso. Por los cuales ha sido reconocido.
Fundador del Movimiento Regional Tacna en Acción. Ha sido elegido Alcalde de Tacna en el año 2010, obteniendo el 42% de las preferencias electorales. Durante su gestión está mostrando un trabajo concertador entre las autoridades, impulsando la unidad. Destacando en su política de trabajo el carácter técnico con sentido social.

Funda el "Movimiento Tacna en Acción", y en las Elecciones regionales y municipales del Perú de 2010 postula y alcanza la alcaldía provincial de Tacna para el periodo 2011-2014. 

Tacneños
Empresarios de Perú
Políticos de Perú
Alcaldes de la provincia de Tacna